Triphragmiopsis är ett släkte av svampar. Triphragmiopsis ingår i familjen Raveneliaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Triphragmiopsis